TKTL1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на X-хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 596 амінокислот, а молекулярна маса — 65 333.

Кодований геном білок за функцією належить до трансфераз. 
Задіяний у такому біологічному процесі, як альтернативний сплайсинг. 
Білок має сайт для зв'язування з іонами металів, іоном кальцію, іоном магнію, тіамін-пірофосфатом. 
Локалізований у цитоплазмі, ядрі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома X

Некатегоризовані білки